Sankt Alban ist der Name folgender Heiliger:
 Alban von Mainz
 Alban von England 
 Liste von Alban von England oder Alban von Mainz gewidmeten Kirchen: Albanskirche

Sankt Alban bezeichnet folgende Orte:
 Flurname einer Weinbergslage in Bodenheim
 Alt St. Alban, eines der ältesten romanischen Kirchengebäude Kölns
 Basel-St. Alban, Stadtteil von Basel (Schweiz)
 Kloster St. Alban (Basel), ehemaliges Kloster in Basel
 St. Alban-Tor, Stadttor in Basel 
 St. Alban-Teich, Kanal zwischen Münchenstein und Basel 
 Sankt Alban (Aitrang), Ortsteil der Gemeinde Aitrang, Landkreis Ostallgäu, Bayern
 Sankt Alban (Dießen am Ammersee), Ortsteil des Marktes Dießen am Ammersee, Landkreis Landsberg am Lech, Bayern
 Sankt Alban (Hörgertshausen), Ortsteil der Gemeinde Hörgertshausen, Landkreis Freising, Bayern
 Sankt Alban (Gemeinde Lamprechtshausen), Ortsteil der Gemeinde Lamprechtshausen im österreichischen Bundesland Salzburg
 Sankt Alban (Pfalz), Gemeinde im Donnersbergkreis, Rheinland-Pfalz

 Siehe auch
 Saint-Alban (französischer Sprachraum)
 St. Albans (englischer Sprachraum)